En droit, un jugement est une décision de justice.
 En philosophie le jugement est une pensée qui décide de la valeur d'une proposition.
 En religion, le jugement dernier est le jugement de Dieu à la fin des temps. Le jugement particulier est le jugement individuel de chaque âme immédiatement après la mort.
 Dans le domaine de la composition échiquéenne le résultat d'un concours de composition de problèmes d'échecs est appelé un jugement.
 Jugement est un roman écrit par Aaron Allston publié en 2011 et s'inscrivant dans l'univers Star Wars

Voir aussi 

ru:Наборы и издания Magic: The Gathering#Одиссея /Odyssey (2001/2002)